Канитель (,  от  — труба;  <  <  — «тростина», «камыш») — тонкая металлическая (обычно золотая или серебряная) нить, используемая для вышивания или для украшения.

Изготовление канители 
Этот процесс долгий, кропотливый и сложный. Металлическую заготовку, раскаленную добела, специальными клещами протаскивали через мелкие отверстия в волочильной доске. Протащив проволоку, её сначала остужали, а затем раскаляли снова, чтобы она становилась мягкой и легче проходила уже через другие, более мелкие отверстия. Снова остужали и вытягивали дальше, пока не получали нить необходимой толщины. В конце эту тонкую нить аккуратно навивали на стержень для придания ей спиральной формы. Все это делалось вручную. На такую однообразную работу уходило много часов. Отсюда впоследствии, в середине XIX века, и произошло выражение «тянуть канитель», используемое в переносном смысле.

В швейном деле и рукоделии 
Изначально канитель изготавливали только из драгоценных металлов и использовали для украшения одежды монархов или высшего духовенства. Этот вид вышивки в России называли «золотое или золотное шитьё» и занимались ею «золотошвейки».

Сейчас при изготовлении канители практически не используются драгоценные металлы, она стала доступнее по цене, появилось много цветов и оттенков. Такая канитель не подвержена окислению, очень лёгкая, края при обрезании не «сыпятся» и не требуют дополнительного закрепления.

Различается канитель по жёсткости, форме и диаметру проволоки. Разные характеристики позволяют использовать и примененять её для тех или иных целей в вышивке.

Основные виды канители

Жёсткая канитель 
Изготавливается путём навивания проволоки на заготовку цилиндрической формы. Она прочная, жёсткая при сгибании. Применяется для прокладывания контура крупных деталей и узоров, потому что её длинные отрезки не деформируются при вышивке и очень хорошо сохраняют форму и направление. Такая канитель имеет круглое сечение проволоки.

Мягкая канитель 
Изготавливается путём навивания проволоки на заготовку цилиндрической формы. Для неё используется проволока в несколько раз более тонкая, чем у жёсткой канители, поэтому она требует более аккуратного обращения при работе — может деформироваться. Применяется для декоративных швов канители, сплошного застила поверхности, окантовки жемчуга, камней, мелких деталей вышивки и т. п. Имеет круглое сечение проволоки.

Гладкая канитель 
Изготавливается путём навивания проволоки на заготовку цилиндрической формы. Обладает меньшей степенью гибкости, чем мягкая канитель. Особенностью этой канители является яркость и блеск за счет отражения света от её гладкой поверхности. Преимущественно применяется для создания контрастирующего эффекта в сочетаниях в вышивке канителей различных видов. Имеет плоское сечение проволоки.

Фигурная канитель 
Изготавливается путём навивания проволоки на фигурную заготовку с плавным рельефом. Особенностью этой канители являются гибкость и блеск. Очень популярный вид канители среди вышивальщиц за счет своей необычности, красоты, гибкости и удобства использования. Поверхность этого вида чаще всего напоминает резьбу шурупа, но бывают и другие формы. Сечение проволоки может быть как круглым, так и плоским.

Трунцал 
Изготавливается путём навивания проволоки на четырёх-, пяти- и т. д. угольные заготовки с резкими изгибами проволоки в углах преломления. Это дает трунцалу бесподобную игру света в его гранях. Обладает хорошей гибкостью, пригоден для создания сложных узоров. Этот вид — один из самых «нарядных» видов канители, бывает квадратный, круглый, рифлёный, двойной витой. Имеет плоское сечение проволоки.

Примечания

Литература 
 Бабушкина Н. В. Золотое шитьё. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 64 с., ил. — (Золотые страницы рукоделия). — ISBN 5-94849-172-2 .
 Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево. Собрание Государственного исторического музея. — М.: Изобразительное искусство, 1982. — 256 с., ил.
 
 Катасонова Е. Ю. Золотное шитье домонгольской Руси. X—XIII века // [Журнал] Убрус. — 2005. — № 4. (Издание Золотошвейной мастерской при Успенском подворье Оптиной пустыни)
 Кэмпбелл-Хардинг В., Лемон Д., Пайман К. Вышивка золотом / Валери Кэмпбелл-Хардинг, Джейн Лемон, Кит Пайман; пер. с англ. — М.: Феникс, 2001. — 48 с., ил. — Cерия: Рукодельница. — 5000 экз. — ISBN 5-222-01710-9.
 Маясова Н. А. Древнерусское лицевое шитье: каталог / Н. А. Маясова. — М.: Красная площадь, 2004. — 495 с., ил., цв. ил. — (Музеи Московского Кремля / Государственный историко-культурный музей-заповедник Московский Кремль). — 2000 экз. — ISBN 5-88678-056-4.
 Фехнер М. В. Древнерусское золотное шитье X—XIII веков в собрании Государственного Исторического музея // Средневековые древности Восточной Европы. [Сборник статей] / Отв. ред. Н. Г. Недошивина. — М.: Государственный Исторический музей, 1993. — 168 с., ил.

Вышивание
Рукоделие